IGS je zkratka, která může znamenat:

 International GNSS Service – mezinárodní služba, poskytující velmi přesné informace o drahách satelitů GPS
 Internet Go Server – server pro hraní hry Go
 Inertial guidance system
 Instrument guidance system